Бёрдхилл:

 Бёрдхилл — деревня в Ирландии, находится в графстве Северный Типперэри (провинция Манстер).
 Бёрдхилл — железнодорожная станция в графстве Северный Типперэри, Республика Ирландия.